Атанас (Нашо) Димитров Романов – Роман е деец на Българската комунистическа партия, участник в комунистическото съпротивително движение по време на Втората световна война.

Биография 
Атанас Романов е роден на 22 декември 1911 година в град София в семейството на македонски българи. Баща му Димитър Атанасов Романов е от Долни Порой, Серско. 19-годишен емигрира в Свободна България и работи като учител в Брезник и Гурмазово, а по-късно е чиновник в Свищов, Никопол и София. Майка му Милка Ковачева (1878 – ?) е от Кукуш. Милка е членка на ВМОРО, а брат ѝ Туше Ковачев е четник на Христо Чернопеев и Яне Сандански. След смазването на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година Милка Ковачева се преселва в София, където завършва професионалното шивашко училище „Успех“ и в 1907 година се жени за овдовелия Димитър Романов. 

Атанас Романов става активен деец на БРП (к). Участва в комунистическото партизанско движение в България по време на Втората световна война. Сътрудник на Централната военна комисия на БРП (к). Арестуван през пролетта на 1942 година по процеса срещу Централната военна комисия на БРП (к), той е осъден на смърт по член 16 на Закона за защита на държавата (организиране на „метежи, бунтове, терористически действия, убийства...“).

Разстрелян е на 23 юли 1942 година на Гарнизонното стрелбище в София заедно с Антон Иванов, Антон Попов, Петър Богданов, Никола Вапцаров и Георги Минчев.

Родословие

Външни препратки 
 Полицейско досие на сайта на Държавна агенция „Архиви“

Бележки 

Главен щаб на НОВА
Родени в София
Починали в София
Български комунисти до 1944 година
Загинали през Втората световна война
По произход от Кукуш
Екзекутирани по време на съпротивителното движение в България
Екзекуции в България
По произход от Долни Порой